Hunter Island (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hunter Island (ö i Kina), Hubei,

USA 

 Hunter Island (ö i USA, Tennessee, Jefferson County), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar